Ланжерон:
 Ланжерон, Александр Фёдорович (1763—1831) — российский военачальник, глава Новороссии. Названные в честь него объекты:
 Ланжерон — историческая приморская часть города Одессы.
 Ланжерон — мыс, ограничивающий с юга Одесский залив.
 Ланжерон, Фёдор Александрович (1804—1885) — сын предыдущего.

См. также 
 Лонжерон